Или́ас Лалау́нис (; ) — всемирно известный греческий ювелир, пионер современного дизайна ювелирных изделий в Греции. Наиболее знаменит своими коллекциями, вдохновлёнными историей Греции. Единственный в истории ювелир, когда-либо избранный членом Академии изящных искусств (Франция). Основатель Ассоциации греческих ювелиров. Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция).

Идея Лалауниса возродить греческую ювелирную индустрию имела огромный успех, повлияв как на жизнь самого дизайнера, так и на ход развития современного греческого ювелирного дела.

Основатель Музея ювелирных изделий Илиаса Лалауниса — первого музея современного ювелирного и декоративного искусства в Афинах.

Биография 
Родился, вырос и жил в афинском районе Плака. Был ювелиром в четвёртом поколении, чья семья происходит из Дельф.

Окончил Афинский национальный университет имени Каподистрии, где изучал политологию и право. Дизайнерскому мастерству обучался у художника Александроса Александракиса.

Карьеру начинал в ювелирном бизнесе Ζολώτας (Zolotas), основанном его дядей Ксенофоном Золотасом в 1895 году. В 1940 году взял на себя функции управления делами фирмы, которую исполнял, а также разрабатывал все ювелирные изделия, до 1968 года.

В 1957 году представил свою первую коллекцию Archaeological Collection на Международной выставке в Фессалониках. Коллекция была вдохновлена античным, эллинистическим, минойским и микенским искусством.

В 1968 году основал собственную фирму Greek Gold-Ilias Lalaounis S.A.. Первоначально компания открыла филиалы на греческих островах, однако быстро расширила своё присутствие до европейских столиц, таких как Париж, Цюрих, Женева, Лондон, а также городов по всему миру, таких как Нью-Йорк, Токио и Гонконг.

В 1970 году Лалаунис произвёл сенсацию своей коллекцией Blow Up. В следующем году он организовал международную выставку ювелирных изделий в Афинах с участием Van Cleef, Bulgari, Rene Kern и Harry Winston.

По заказу императрицы Ирана Фарах Лалаунисом была создана коллекция ювелирных изделий и предметов, вдохновлённых персидским искусством, выставленая в Императорском дворце в Тегеране.

В 1970—1978 годах открыл магазины в большинстве европейских стран. Первый знаменитый на весь мир магазин в Париже появился по адресу Сен-Оноре 364, недалеко от Вандомской площади. Параллельно был выпущен короткометражный фильм, рассказывавший об источниках вдохновения для создания выставляемых драгоценностей. С тех пор Лалаунис регулярно создавал короткие фильмы для демонстрации своих коллекций, такие как: «Aube of Art», «Byzantine Arcs in Gold», «Choreography», «The Shield of Achilles», «Ilion — The Treasure of Troy», «Art and Gold», «The Common Roots of the Creator Man» и «Treasures of the Holy Land».

В 1979 году Лалаунис открыл магазин в Нью-Йорке на углу Пятой авеню и 57-й улицы. Год спустя Смитсоновский институт пригласил его прочитать лекцию о своём искусстве и продемонстрировать коллекцию «The Achilles Shield» в Национальном музее американской истории.

В 1980-х годах продолжал создавать инновационные коллекции и выводить свой бренд на международные рынки. На открытии магазина в Токио Лалаунис создал коллекцию ювелирных украшений, вдохновлённых искусством Японии. В том же году был открыт магазин в Гонконге, где дизайнер представил коллекцию драгоценных камней, вдохновлённых рисунками греческого геометрического стиля, очень похожими на геометрические узоры китайского искусства. Второй магазин в Гонконге появился в 1982 году.

Выставлял коллекцию Helen of Troy в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета в Филадельфии, а также в Хьюстоне (Техас).

В 1984 году Лалаунис опубликовал книгу «Metamorphoses», в которой представил девятнадцать коллекций, проанализировав свою философию о природе и назначении ювелирных изделий. По мнению дизайнера, ювелирное изделие не является простым декоративным объектом, скорее оно несёт в себе послание, является выражением внутренней жизни, связью с далёким прошлым, символом и памятью. Книга принесла ему премию Thorlet (Prix Thorlet) от Академии изящных искусств. Позднее в часовне Сорбонны была представлена ретроспективная выставка его творений.

В ноябре 1987 года мэр Иерусалима Тедди Коллек пригласил Лалауниса продемонстрировать свою коллекцию Treasures of the Holy Land на специальной выставке, организованной Израильским музеем, и впоследствии показанной в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

По приглашению министра иностранных дел Турции демонстрировал коллекции Arabesques и Soleiman the Magnificent в Музее исламского искусства в Стамбуле.

В Нью-Йорке выпустил коллекцию Ameridians, вдохновлённую искусством индейцев, и в 1991 году открыл магазин на Мэдисон-авеню, где представил коллекцию, вдохновлённую кельтским искусством.

В 1994 году основал Музей ювелирных изделий Илиаса Лалауниса (Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, Ilias Lalaounis Jewelry Museum), который называл своим пятым ребёнком. В постоянной экспозиции представлены ювелирные украшения и микроскульптуры из 45 коллекций, созданные Лалаунисом в период 1940—2002 годов. Музей расположен в районе Плака в здании, где родился и жил Лалаунис.

Состоял в Ротари-клубе (Афины).

Личная жизнь 
С 1957 года был женат на Лиле Алцидзоглу, в браке с которой имел дочерей Димитру, Катерини, Марию и Иоанну, после смерти отца взявших на себя управление его фирмой.

Близким другом Лалауниса был испанский деятель искусств Сальвадор Дали.

Награды и почести 
 1984 — почётный гражданин города Хьюстон (Техас ,США), за вклад в мировое ювелирное дело;
 1986 — член-корреспондент Академии изящных искусств (Институт Франции);
 1986 — член Ордена святого апостола Андрея (архонт экзархос Вселенского Патриархата);
 1990 — ассоциированный член Академии изящных искусств (Институт Франции);
 1991 — почётный доктор Университета Адельфи;
 1991 — Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»;
 1993 — Командор ордена Академических пальм (Франция);
 1995 — Кавалер ордена Почётного легиона (Франция);
 1997 — почётный гражданин штата Джорджия (США);
 1999 — Медаль города Афин, в знак признания культурного вклада в искусство и историю ювелирного дела в Греции и за рубежом;
 2002 — почётный член Торговой ассоциации Афин;
 2009 — почётный член  (Италия);
 2011 — почётный член Европейско-средиземноморской академии искусств и наук (EMAAS).

Коллекции 
 Μινωικά και Μυκηναϊκά / Minoan and Mycenean (1957)
 Κλασικά και Ελληνιστικά / Classical and Hellenistic (1957)
 Κύκνοι και Δελφίνια / Swans and Dolphins (1957)
 Μπόνι και Κλάιντ / Bonnie and Clyde (1968)
 Κοσμήματα Σώματος / Body Jewelry (1969)
 Παλαιολιθικά και Νεολιθικά / Palaeolithic and Neolithic (1969)
 Ζώδια / Signs of the Zodiac (1970)
 Βυζαντινά / Byzantine (1970)
 Αγριολούλουδα / Wild Flowers of Greece (1970)
 Βιοσύμβολα / Biosymbols (1972)
 Μικρογλυπτά από την μινωική μέχρι την ελληνιστική περίοδο / Microsculptures from the Minoan to the Hellenistic Period (1972)
 Ασημένια παιχνιδίσματα / Silver Frolics (1973)
 Νεογεωμετρικά / Neo Geometric (1973)
 Κίνηση στο Διάστημα / Motion in Space (1974)
 Μικρόκοσμος / Microcosm (1974)
 Κυκλαδική / Cycladic (1974)
 Executive Boxes (1974)
 Γλαύκες και Ανθέμια * Owls and Anthemia (1975)
 Σταγόνες και Χιτώνες / Drops and Chitons (1975)
 Από το Λουριστάν στην Περσέπολη / From Luristan to Persepolis (1975)
 Η Χαραυγή της Τέχνης / Dawn of Europe (1976)
 Παίχτες του γκολφ / Players (1976)
 Χορογραφισμός / Choreographism (1977)
 Αλογοπόδαρα / Horseshoes (1977)
 Χρυσοτεχνήματα / Chrysotektonemata (1977)
 Η ασπίδα του Αχιλλέα / The Shield of Achilles (1978)
 Χείλια και Κοχύλια / Seashells (1978)
 Κατερίνη Λ. / Katerini L. (1980)
 Δήμητρα Λ. / Dimitra L. (1981)
 Άπω Ανατολή / Far East (1981, 1982)
 Ίλιον / lion (1983)
 Πλατεία Βεντόμ / Place Vendôme (1983)
 Για την Νίκη κάθε Γυναίκας / For Every Woman’s Victory (1984)
 Από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ως τον Πύργο του Λονδίνου: συλλογή Τύδωρ / From the Walls of Constantinople to the Tower of London: the Tudor Collection (1985)
 Μεσοποταμία / Mesopotamia (1986)
 Άγιοι Τόποι / Holy Land (1987)
 Αραβουργήματα / Arabesques (1988)
 Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής / Süleyman the Magnificent (1988)
 Αμερίντιαν / Amerindian (1990)
 Valentine (1990)
 Η φύση και η Τέχνη μου / Nature and my Art (1990)
 Παστοράλε / Pastorale (1990)
 Κυπριακά / Cypriot (1991)
 Κέλτικα / Celtic (1991)
 Βίκινγκς / Vikings (1991)
 Σκυθικά / Scythian (1997)
 Προ — Κολομβιανά / Pre — Columbian (1995)
 Μετά — Βυζαντινά / Post — Byzantine (1996)
 DNA (2001)
 Χάος / Chaos (2002)

Примечания

Ссылки 
 Ilias Lalaounis: Biography
 Lalaounis, Ilias (1920—2013)
 Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη — Ilias Lalaounis Jewelry Museum
 LALAoUNIS
 Πέθανε ο Ηλίας Λαλαούνης, ο εμβληματικός χρυσοχόος που λάτρεψαν οι παγκόσμιες ντίβες — Εγινε ήδη η κηδεία του σε στενό κύκλο
 Илиас Лалаунис: Ушёл из жизни патриарх греческого ювелирного дела

Архонты Вселенского Патриархата
Выпускники Афинского университета
Ювелиры XX века
Ювелиры XXI века
Дизайнеры XX века
Дизайнеры XXI века
Дизайнеры Греции
Ювелиры Греции
Члены Академии изящных искусств (Франция)